A sangre fría puede referirse a:

 A sangre fría, novela de Luis Saslavsky, de 1947.
 A sangre fría, película argentina de 1947, del género de drama, dirigida por Daniel Tinayre.
 A sangre fría, película española de 1959, del género policíaco, dirigida por Juan Bosch.
 A sangre fría (In Cold Blood), novela de Truman Capote, de 1966.
 A sangre fría (In Cold Blood), película de 1967, dirigida por Richard Brooks, basada en la novela homónima de Truman Capote.